Сассе́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 85 км на захід від Парижа, 45 км на південь від Руана, 7 км на північний схід від Евре.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Верхня Нормандія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Нормандія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 69 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 175,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сассе на сайті французького Національного інституту географії
 Сассе на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Сассе на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер